Markéta z Aigle ( Marguerite de L'Aigle,  Margarita de L’Aigle, 1104 – 25. května 1141) byla sňatkem s Garcíou Ramírezem navarrská královna. Narodila se jako dcera Gilberta z Aigle a Juliany z Perche, dcery hraběte Geoffreyho II. z Perche.

Královna Navarry 
Markéta se v roce 1130, krátce před jeho nástupem na trůn, provdala za Garcíu Ramíreze Navarrského. Ten v roce 1135 na radu "uxoris mee Margarite regina" (své ženy královny Markéty) potvrdil práva a privilegia církvi v Pamploně.

Markéta porodila Garcíovi syna a dědice Sancha VI. a dvě dcery, které se staly manželkami králů: starší, Blanka, se provdala za Sancha III. Kastilského a mladší, Markéta, za Viléma I. Sicilského.

Garcíův vztah s Markétou byl však vratký. Ona si údajně vydržovala mnoho milenců a značně nadržovala svým francouzských příbuzným. Když se jí narodil druhý syn Rodrigo, její manžel jej odmítl uznat za svého. Chlapec nebyl nikdy uznán za syna navarrského krále.

Markéta zemřela zostuzená 25. května 1141. Její manžel se později znovu oženil.

Reference 

Navarrské královny
Narození v roce 1104
Úmrtí 25. května
Úmrtí v roce 1141
Ženy